Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags steht für:

 Liste der Mitglieder des beratenden Landesausschusses (Groß-Hessen)
 Liste der Mitglieder der verfassungberatenden Landesversammlung (Groß-Hessen)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (1. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (2. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (3. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (4. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (5. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (6. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (7. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (8. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (9. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (10. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (11. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (12. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (13. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (14. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (15. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (16. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (17. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (18. Wahlperiode)
 Liste der Mitglieder des Hessischen Landtags (19. Wahlperiode)